

Sigle 
 New Road Team – polisportiva nepalese

Codici 
 NRT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Narita, New Tokyo, Giappone
 nrt – codice ISO 639-3 della lingua kalapuya settentrionale